«Около полуночи» (англ.: Round Midnight / Полуночный джаз) — музыкальный кинофильм.

Сюжет 
Дейл Тернер (Декстер Гордон) — пожилой гениальный саксофонист, композитор, импровизатор — посвящает все свои силы музыке, которая спасает его от жестокости жизни. Из-за того, что Дейл — афроамериканец, ему приходится постоянно защищать своё достоинство в мире шоу-бизнеса и в обществе. В погоне за ускользающей популярностью Дейл оказывается в Париже, где у него происходит случайная встреча с молодым парижанином Франсуа (Франсуа Клюзе), страстным поклонником его искусства.

Давно влюбленный в звук саксофона Дейла, Франсуа становится верным другом Дейла.

В ролях 
 Декстер Гордон
 Франсуа Клюзе /Francois Cluzet/
 Габриэль Хэйкер /Gabrielle Haker/
 Сандра Ривз-Филлипс /Sandra Reaves-Phillips/
 Лонетт Макки /Lonette McKee/
 Кристин Паскаль /Christine Pascal/
 Херби Хэнкок
 Пьер Трабо /Pierre Trabaut/
 Фредерик Мейнингер /Frederique Meininger/
 Бобби Хатчерсон
 Рон Картер
 Фредди Хаббард
 Эрик Лу Ланн /Eric Le Lann/
 Джон Маклафлин
 Пьер Мишло /Pierre Michelot/
 Уэйн Шортер
 Палле Миккельборг /Palle Mikkelborg/
 Седар Уолтон
 Мэдс Виндинг /Mads Vinding/
 Тони Уильямс
 Джон Берри
 Мартин Скорсезе

Фильмы США 1986 года
Фильмы Франции 1986 года
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Франции
Музыкальные фильмы США
Музыкальные фильмы Франции
Фильмы Бертрана Тавернье
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» за лучшую музыку
Фильмы Little Bear